Ginkgo adiantoides — вымерший вид гинкго из семейства Ginkgoaceae произраставший на земле от позднего мела до миоцена (99,7 — 11,6 млн лет назад).

История эволюции до конца не изучена. Морфологические и молекулярные данные показывают широкий диапазон возможного родства с саговниковыми и хвойными деревьями.

Листья Ginkgo adiantoides росли как на длинных, так и на коротких побегах боковых ветвей основного стебля. Их можно узнать по характерной форме и открытому дихотомическому типу жилкования.

Распространение 
Ginkgo adiantoides, вероятно, только в ледниковый период был вытеснен с материка Европы (и Америки), оставшись в виде реликта (Ginkgo biloba) в Китае и Японии. В Европейской части СССР Ginkgo adiantoides известен из активитанских слоев Башкирии и Северного Кавказа. Он же выявлен в верхнемеловых цагаянских отложениях на р. Бурее. Данный вид произрастал и на российском Дальнем Востоке (Сахалин, Приморье), где был широко представлен во флоре эпохи эоцена и олигоцена. Отмечается присутствие Ginkgo adiantoides в раннемеловой флоре Южного Приморья.

См. также 
Гинкго двулопастный (лат. Ginkgo biloba) — единственный сохранившейся до наших дней вид семейства Ginkgoaceae. Живое ископаемое.

Примечания

Литература 
 Юрские и меловые флоры и климаты Земли/ В. А. Вахрамеев — М.: Наука, 1988. — 214 с. — (Тр. ГИН АН СССР; Вып. 430). — ISBN 5-02-004651-5
 Региональная стратиграфия СССР. Том 3. Стратиграфия и ископаемая флора юрских и меловых отложений Вилюйской впадины и прилегающей части Приверхоянского краевого прогиба/ В. А. Вахрамеев — М.: Изд. Академии наук СССР, 1958. — 170 с. — (Тр. РИСО АН СССР; № 21-27В).
 Ginkgo adiantoides В. А. Вахрамеев. Региональная стратиграфия СССР. Том 1. Стратиграфия и ископаемая флора меловых отложений Западного Казахстана. Стр. 169, табл. 9, фиг. 2 — 4, рис. 30 в тексте.
 Палеонтология и биостратиграфия Советской Арктики. Ленинград. 1960. Труды НИИГА, т. 111. Под редакцией кандидата геолого-минералогических наук Н. А. Шведова.

Ссылки 

Гинкговидные
†
Вымершие растения